Батыгин — фамилия. Известные носители:
 Батыгин, Геннадий Семёнович (1951—2003) — российский социолог, декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук (1995—2003).
 Батыгин, Иван Терентьевич (1905—1944) — советский военачальник, генерал-майор авиации, командир дивизий в годы Великой Отечественной войны.
 Батыгин, Константин Юрьевич (род. 1986) — американский астроном российского происхождения.
 Батыгина, Татьяна Борисовна (1927—2015) — учёный-биолог, специалист в области биологии развития, репродуктивной биологии, морфологии, морфогенеза, эмбриологии и биотехнологии, член-корреспондент РАН.

См. также 
 
 «Дни и годы Николая Батыгина» — фильм режиссёра Леонида Пчёлкина.